Agri (riu), riu del sud d'Itàlia
 Província d'Ağrı a Turquia
 Ağrı, ciutat de Turquia
 Agri (fill de Portàon)
 Agri (fill d'Odisseu)